Studenčice  je ime več naselij v Sloveniji:

 Studenčice, občina Radovljica
 Studenčice, občina Medvode

Naselja v Sloveniji